Subirats kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Subirats (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Subirats (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar